Potomak ist der Familienname folgender Personen:

 Amy Potomak (* 1999), kanadische Eishockeyspielerin
 Sarah Potomak (* 1997), kanadische Eishockeyspielerin

Siehe auch:
 Potomac